Kopiec Wolności w Chełmnie – nieistniejący, upamiętniony tablicą
 Kopiec Wolności w Lipsku 
 Kopiec Wolności w Poznaniu